Шеметовка — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Шеметовка — деревня в Кобринском районе Брестской области.
 Шеметовка — деревня в Сенненском районе Витебской области.